Бриземан фон Неттинг — фамилия:

 Бриземан фон Неттинг, Антон Иванович — генерал-майор, брат Ивана Ивановича.
 Бриземан фон Неттинг, Антон Карлович — Георгиевский кавалер; генерал-майор; № 4677; 21 декабря 1832.
 Бриземан фон Неттинг, Иван Иванович (1762—1813) — русский военачальник, генерал-лейтенант.
 Бриземан фон Неттинг, Фёдор Иванович — сын Ивана Ивановича.